BK Windawa – łotewski profesjonalny męski zespół koszykarski z siedzibą w Windawie, powstały w 1994 roku.

Historia 
Zespół został założony w 1994. W 1997 otworzono nową halę Ventspils Olympic Center, w której drużyna rozpoczęła swoje występy. W sezonie 1997–98 klub rozpoczął rozgrywki międzynarodowe, udziałem w Pucharze Koracia, a następnie Pucharze Saporty. W lidze łotewskiej. Zespół dotarł do finałów w 1998 i 1999. Pierwszy tytuł mistrza kraju zdobył w 2000. W latach 2000–2006 wywalczył siedem mistrzostw z rzędu. Ośmy tytuł mistrzowski zdobył w 2009.

W sezonie 2002/2003 drużyna dotarła do final four Pucharu Mistrzów FIBA, zajmują ostatecznie trzecie miejsce. Podczas kolejnych rozgrywek zadebiutował w  Pucharze ULEB, docierając do TOP 16. Przed sezonem 2009/2010 BK Windawa wzięła udziała w kwalifikacjach do Euroligi, stając się pierwszym łotewskim zespołem w historii, który tego dokonał..

W 2013 został pierwszym łotewskim zespołem w historii, który wygrał mistrzostwo Bałtyckiej Ligi Koszykówki, wygrywając spotkanie numer jeden finałów 91:69, a przegrywając drugie 70:73 z BK Preny z Litwy. W kolejnym sezonie (2013/2014) zespół zdobył pierwsze mistrzostwo Łotwy od 2009 roku.

Osiągnięcia 
 Łotewsko-Estońska Liga Koszykówki
 Mistrzostwo: 2019
 Mistrzostwa Łotwy
 Mistrzostwo (10): 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2014, 2018
 Wicemistrzostwo (10): 1998, 1999, 2007, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 
 Brąz (5): 1996, 2008, 2010, 2016, 2020
 Puchar Łotwy:
 2. miejsce: 2022 
 Bałtycka Liga Koszykówki
 Mistrzostwo: 2013
 Wicemistrzostwo: 2015
 Brąz (2): 2007, 2010
 Północnoeuropejska Liga Koszykówki
 Brąz: 2002
 FIBA EuroCup Challenge
 Brąz: 2003

Skład 2021/2022

Zawodnicy

Obcokrajowcy 

  Chad McClendon
  Mire Chatman (2002–2004, 2014)
  Casey Shaw (2003)
  Dan McClintock (2003/2004)
  Delvon Arrington (2003/2004)
  Miroslav Jurić (2003/2004)
  Kęstutis Šeštokas (2003/2004, 2005)
 / Mike Lenzly (2004/2005)
  Justin Love (2004/2005)
  Brent Wright (2004/2005)
  Michael-Hakim Jordan (2005)
  Dalron Johnson (2005/2006)
  Marijonas Petravičius (2005/2006)
  Terrance Thomas (2005/2006)
  Rasheed Brokenborough (2005/2006)
  Ricky Clemons (2005/2006)
  Eddie Shannon (2006/2007)
 / Dušan Jelić (2006/2007)
  Gerry McNamara (2007/2008)
  Akin Akingbala (2007/2008)
  Jimmy Baxter (2007/2008)
  Jiorgos Tsiakos (2008)
  Tyrone Brazelton (2008)
  Warren Carter (2009)
  Bernard King (2009)
  Aaron Pettway (2009/2010)
  Akeem Scott (2009/2010)
  Mateo Kedzo (2009/2010)

  Jamaal Tatum (2010)
  Saulius Kuzminskas (2010/2011)
  Vladimir Štimac (2010/2011)
  Rashad Anderson (2010/2011)
  Weyinmi Efejuku (2011)
  Chester Mason (2011)
  Bojan Bakić (2011)
  Tweety Carter (2011)
  Brandon Hunter (2011)
  Mamadi Diané (2011/2012)
  Jahmar Young (2011/2012)
  Steven Gray (2011/2012)
  Alan Wiggins (2011/2012)
  Todd Abernethy (2011–2012)
  Donald Sims (2012/2013)
  Folarin Campbell (2012/2013, 2016/2017)
  Vernon Tell (2012/2013)
  Krystopher Faber (2013/2014)
  Jerai Grant (2013–2015)
  Lorenzo Williams (2013/2014)
  Willie Kemp (2014)
  Troy Barnies (2014/2015)
  Simas Buterlevičius (2015)
  Nikos Gkikas (2015)
  John Gilchrist
  Darnell Hoskins
  Ted Jeffries
  Kip Stone

  Samuel Willard (2015/2016)
 / Michaił Anisimow (2015/2016)
  Damier Pitts (2015/2016)
  Derrick Nix (2015/2016)
  Kwamain Mitchell (2015/2016)
  Willie Deane (2016/2017)
  Edgaras Želionis (2016/2017)
  Cheikh Mbodj (2016/2017)
  Todd O’Brien (2016/2017)
  Denis Wikentyjew (2017/2018)
  Emmanuel Ubilla (2017/2018)
  Blake Hamilton (2017/2018)
  Tomislav Gabrić (2017/2018)
  Mike Bruesewitz (2017/2018)
  Dominez Burnett (2018)
  Denys Jakowlew (od 2018)
  Aaron Johnson (2018/2019)
  Anthony Beane (2018/2019)
  Ousame Drame (2018/2019)
  Jonathan Arledge (2018/2019)
  T.J. Shorts (2019/2020)
  Wes Washpun (2019/2020)
  Ryan Luther (2019/2020)
  Will Rayman (2020/2021)
  Cameron Rundles (2020/2021)
  Chris Coffey (2020/2021)
  Aurimas Majauskas ( do 2021)

Trenerzy

Sezon po sezonie

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona klubu 
 BK Windawa na basketball.eurobasket.com 
 BK Windawa na fibaeurope.com 
 BK Windawa na proballers.com 
 Historyczne składy BK Windawa na proballers.com 

Łotewskie kluby koszykarskie
Kluby koszykarskie założone w 1994
Windawa